Kroneckerův symbol může znamenat:
 Kroneckerův symbol (teorie čísel) – zobecnění Jacobiho symbolu
 Kroneckerovo delta – funkci vracející 1 nebo 0 v závislosti na shodnosti operandů